Гали́нський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Галинський Авксентій (1782—1917) — український церковний діяч, ректор Воронезької духовної семінарії (1819—1821), намісник Києво-Печерської лаври.
 Галинський Аркадій Романович (1922—1996) — російський та український спортивний журналіст і коментатор.
 Галинський Іван Романович (1895—1965) — український бандурист.
 Галинська Ірина Львівна (3 травня 1928, Київ, УРСР — 29 січня 2017, Москва) — радянський і російський філолог, доктор філологічних наук, керівник Відділу культурології Центру гуманітарних науково-інформаційних досліджень Інституту наукової інформації з суспільних наук РАН.
 Галінська Юлія Миколаївна — українська дзюдоїстка, Майстер спорту України міжнародного класу. Бронзова призерка Паралімпійських ігор 2012 року у Лондоні та Паралімпійських ігор-2016 в Бразилії.